Натуральне число 1324
 1324 рік до нашої ери
 1324 рік нашої ери